Cattedrale di San Columba a Derry
 Cattedrale di San Columba a Oban
 Cattedrale di San Columba a Youngstown